Brynjólfsson ist ein isländischer Personenname, von dem auch Brynjolfsson als Familienname abgeleitet wurde.

Herkunft und Bedeutung 
Der Name ist ein patronymisch gebildeter Name mit der Bedeutung Sohn des Brynjólfur.

Namensträger 
 Einar Brynjólfsson (* 1968), isländischer Politiker
 Erik Brynjolfsson (* 1962), US-amerikanischer Wirtschaftswissenschaftler
 Jörundur Brynjólfsson (1884–1979), isländischer Politiker
 Magnús Brynjólfsson (1923–1976), isländischer Skirennläufer
 Reynir Brynjólfsson (* 1945), isländischer Skirennläufer
 Sveinn Brynjólfsson (* 1975), isländischer Skirennläufer

Familienname
Patronym
Isländischer Personenname